Косио́р — польская фамилия.

братья Косиоры
 Косиор, Казимир Викентьевич (1896—1938) — народный комиссар лесной промышленности Украинской ССР.
 Косиор, Станислав Викентьевич (1889—1939) — советский политик. 
 Косиор, Иосиф Викентьевич (1893—1937) — советский нарком. 
 Косиор, Михаил Викентьевич (1893—1937) — советский рабочий. 
 Косиор, Владислав Викентьевич (1891—1938) — советский партийный деятель.